Een verkeersweg:
 N757 (België)
 N757 (Frankrijk)
 N757 (Nederland), zie Provinciale weg 757

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing